Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Samson :
 l'ancienne cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne en France ;
 la cathédrale Saint-Samson de Saint-Pétersbourg en Russie.

Voir aussi 
 
 
 Liste des cathédrales

Samson
~